Якуб Лев (; , Пльзень, Чехия) — чешский хоккеист, нападающий. Чемпион Чехии 2013 года. Сейчас играет в команде чешской Экстралиги «Градец-Кралове».

Карьера 
Якуб Лев является воспитанником пльзеньского хоккея. Дебютировал в Экстралиге за «Пльзень» в сезоне 2008/09. В 2013 году помог родному клубу выиграть чешский чемпионат впервые в своей истории. В 2017 году перешёл в клуб «Витковице». Через 2 года подписал контракт с «Кометой». В конце 2019 года Лев был обменян в клуб «Градец-Кралове», за который выступает в настоящее время.

В 2014 году дебютировал в сборной Чехии.

Достижения 

 Чемпион Чехии 2013

 Финалист Лиги Чемпионов 2020

 Бронзовый призёр чемпионата Чехии 2016

Статистика 
Обновлено на конец сезона 2020/2021

 Чешская экстралига — 593 игры, 262 очка (126 шайб + 136 передач)
 Чешская первая лига — 64 игры, 41 очко (17+24)
 Чешская вторая лига — 9 игр, 3 очка (1+2)
 Европейский трофей — 19 игр, 3 очка (3+0)
 Лига чемпионов — 9 игр, 4 очка (4+0)
 Сборная Чехии — 13 игр, 4 очка (3+1)
 Всего за карьеру — 707 игр, 317 очков (154+163)

Примечания 
Хоккейные нападающие
Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Клатовы»
Игроки ХК «Орли Зноймо»
Игроки ХК «Слован Устечти Льви»
Игроки ХК «Шкода»
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки ХК «Комета»

Ссылки 

 Статистика на  сайте www.eliteprospects.com
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации

Игроки ХК «Градец Кралове»